Esta é uma lista de Futebolistas do Clube Desportivo Feirense.

Por temporada 
 Atualizado em 10 de julho de 2020.

Clube Desportivo Feirense